McCarthy este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Joseph McCarthy (1908–1957), politician american.
 Kevin McCarthy (1914–2010), actor american de film.
 John McCarthy (1927–2011), informatician american, laureat al Premiului Turing în 1971.
 Cormac McCarthy (n. 1933), scriitor american.
 Dennis McCarthy (n. 1945), compozitor american.
 Arlene McCarthy (n. 1960), politician britanic.
 Perry McCarthy (n. 1961), pilot britanic.
 Kevin McCarthy (n. 1965), politician american.
 Melissa McCarthy (n. 1970), actriță, comediantă, scriitoare și producătoare americană.
 Danny McCarthy (n. 1989), actor american.

Alte sensuri
 106537 McCarthy